Scaphella — род морских брюхоногих моллюсков из семейства Volutidae. Он был выделен Уильямом Свенсоном в 1831 году в работе Zoological Illustrations, or original figures and descriptions of new, rare, or interesting animals, selected chiefly from the classes of ornithology, entomology, and conchology, and arranged according to their apparent affinities. Его первым видом, описанным Каролом Линнеем в 1758 году, был Cymbiola vespertilio, описанным в его Systema Naturae как Voluta vespertilio. Род населяет Индо-Тихоокеанский регион и западную часть Тихого океана. Протоконх от шаровидного до сосочковидного. Раковина покрыта ярким рисунком. У некоторых видов рисунок зигзагообразный.

Виды 
Род включает следующие виды:
 Cymbiola alexisallaryi Cossignani, 2018
 † Cymbiola ambugensis Harzhauser, Raven & Landau, 2018
 Cymbiola aulica (Sowerby I, 1825)
 Cymbiola baili Prati & Raybaudi, 1997
 Cymbiola cathcartiae (Reeve, 1856)
 Cymbiola chrysostoma (Swainson, 1824)
 Cymbiola complexa Iredale, 1924
 Cymbiola cracenta (McMichael, 1963)
 Cymbiola cymbiola (Gmelin, 1791)
 Cymbiola deshayesi (Reeve, 1854)
 Cymbiola flavicans (Gmelin, 1791)
 † Cymbiola gedinganensis (K. Martin, 1895)
 Cymbiola houarti Bail & Limpus, 1998
 Cymbiola hughmorrisoni Bail & Limpus, 1997
 Cymbiola imperialis (Lightfoot, 1786)
 Cymbiola innexa (Reeve, 1849)
 Cymbiola intruderi Poppe, 1985
 Cymbiola irvinae (Smith, 1909)
 Cymbiola kimbacki Bail & Limpus, 2014
 Cymbiola laminusa Poppe, Tagaro & Bail, 2011
 Cymbiola magnifica (Gebauer, 1802)
 Cymbiola malayensis Douté & Bail, 2000
 Cymbiola mariaemma Gray, 1858
 † Cymbiola molengraaffi (Cox, 1948)
 † Cymbiola monocoronata (P. J. Fischer, 1927)
 Cymbiola moretonensis Bail & Limpus, 1998
 † Cymbiola multiplicata (Pannekoek, 1936)
 Cymbiola nivosa (Lamarck, 1804)
 Cymbiola nobilis (Lightfoot, 1786)
 Cymbiola palawanica Douté & Bail, 2000
 Cymbiola perplicata (Hedley, 1902)
 Cymbiola provocationis (McMichael, 1961)
 Cymbiola pulchra = Cymbiolacca pulchra, смотри Cymbiolacca pulchra wisemani
 † Cymbiola rembangensis (Pannekoek, 1936)
 Cymbiola rossiniana (Bernardi, 1859)
 Cymbiola rutila (Broderip, 1826)
 Cymbiola scottjordani Poppe & Tagaro, 2005
 Cymbiola sophia (Gray, 1846)
 Cymbiola subelongata Bail & Limpus, 1998
 Cymbiola thatcheri (McCoy, 1868)
 † Cymbiola tjilonganensis (K. Martin, 1906)
 † Cymbiola transverseplicata (Pannekoek, 1936)
 Cymbiola vespertilio Linnaeus, 1758

Примечания 

Волюты
Роды моллюсков